De wedstrijd om de supercup 2022 wordt op zondag 11 september 2022 gespeeld. De wedstrijd vindt plaats in de De Grolsch Veste in Enschede. Landskampioen FC Twente treedt aan tegen bekerwinnaar Ajax. Beide teams spelen voor het eerst de wedstrijd om de supercup.

De wedstrijd om de supercup wordt voor het eerst sinds 2010 en in totaal voor de zesde keer gehouden. De laatste winnaar was FC Utrecht.

Finale

Voetnoten

Vrouwen, 2022
Supercup voetbal in 2022
Supercup 2022
FC Twente vrouwenvoetbal
AFC Ajax vrouwenvoetbal
Sport in Enschede
Sportevenement in Overijssel